Born to Raise Hell (filme), filme com Steven Seagal exibido em Portugal como Perseguição Implacável
 Erased (filme), filme com Aaron Eckhart e Olga Kurylenko, rebatizado de Perseguição Implacável no Brasil
 The Stickup, filme com James Spader traduzido no Brasil como Perseguição Implacável

Ou ainda
 Breakdown (filme), filme com Kurt Russell exibido no Brasil como Breakdown - Implacável Perseguição